Стри́йська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь міста Стрий.

 Стрийська вулиця — вулиця в Дрогобичі.
 Стрийська вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Стрийська вулиця — вулиця в Києві.
 Стрийська вулиця — вулиця в Коломиї.
 Стрийська вулиця — вулиця у Львові.
 Стрийська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Вулиці